Издревая — топоним в России:
 Издревая — станция в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Издревая — деревня в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Издревая — река в Новосибирской области.